Боб и Мајк Брајан су били браниоци титуле, али су поражени у полуфиналу од Данијела Нестора и Ненада Зимоњића.

Нестор и Зимоњић су освојили турнир. У финалу су победили Робина Хасеа и Фелисијана Лопеза са 6:4, 7:6(7:2).

Носиоци

  Боб Брајан /  Мајк Брајан (полуфинале)
  Александер Пеја /  Бруно Соарес (друго коло)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (четвртфинале)
  Давид Мареро /  Фернандо Вердаско (четвртфинале)

<li>  Никола Маи /  Едуар Роже-Васелен (друго коло)
<li>  '''Данијел Нестор /  Ненад Зимоњић (победници)
<li>  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстет (друго коло)
<li>  Трит Хјуи /  Доминик Ингло ''(друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису 2014.
Међународно првенство Италије у тенису — мушки парови